|}
Die Bahnstrecke Seinäjoki–Oulu () ist eine Bahnstrecke in Finnland. Sie hat die finnische Spurbreite von 1524 mm und eine Länge von 334,8 km. Eigentümer der Strecke ist der finnische Staat. Betrieben wird die Strecke vom staatlichen Bahnunternehmen VR-Yhtymä.

Geschichte 
Die Strecke wurde von 1883 bis 1886 gebaut und wurde am 1. November 1886 eröffnet.
1981 wurde die Elektrifizierung zwischen Seinäjoki und Kokkola in Betrieb genommen. Zwei Jahre später, 1983, folgte der restliche Abschnitt bis Oulu.

Betrieb heute 
Auf der gesamten Strecke von Seinajöki bis Oulu fahren pro Richtung täglich sechs Züge. Des Weiteren verkehren zwischen Seinäjoki und Ylivieska vier weitere Züge pro Richtung. In Ylivieska besteht Anschluss mit einem Bus bis Oulu. Zum Teil werden diese Busse an einigen Tagen (vorwiegend am Wochenende) durch Züge ersetzt, weshalb an einigen Tagen zehn Züge pro Richtung verkehren.

Zwischen Lapua und Kokkola sind für den Personenverkehr Geschwindigkeiten  bis zu 200 km/h möglich. Auf den restlichen Abschnitten ist die Geschwindigkeit auf 140 km/h begrenzt. Güterzüge dürfen mit maximal 120 km/h verkehren.

Gemäß Berichten von Anfang 2021 plant die finnische Infrastrukturbehörde Väylävirasto, die Bahnstrecke von Tampere bis Oulu auszubauen. Zur Erhöhung der Streckenkapazität sollen weitere Abschnitte wie Ylivieska – Oulu mit einem zweiten Gleis versehen werden. Kurven zu strecken, um die Streckengeschwindigkeit zu erhöhen, wird als zu kostspielig angesehen. Dank des Doppelspurausbaus werden die Züge weniger auf Kreuzungen warten müssen, was die Reisegeschwindigkeit erhöht.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland